Жалабер () — французская фамилия. Известные представители:
Жалабер, Лоран (род. 1968) — велосипедист.
Жалабер, Николас (род. 1973) — велосипедист.
Жалабер, Шарль (1819—1901) — живописец.